Mana:

 Maná — мексиканская поп-рок-группа, образованная в 1978 году.
 Mana — серия японских компьютерных игр.
 Mana — альбом симфо-метал группы «Nemesea».
 Mana — ударник финской хэви-метал группы «Lordi».

См. также 
 Мана